SM U-89 – niemiecki okręt podwodny typu U-87 z okresu I wojny światowej
 SM U-89 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej SM UC-25; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-89

Zobacz też 
 U-89

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich